El término Rovni (Ровный) puede referirse a:

Personas 

Iván Rovni (n. 1987), ciclista ruso.

Localidades 

Rovni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Rovni (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Rovni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Rovni (Kúrskaya, Stávropol), localidad del raión de Kúrskaya del krai de Stávropol, en Rusia.
Rovni (Stepnoye, Stávropol), localidad del raión de Stepnoye del krai de Stévropol, en Rusia.
Rovni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.